Рома́н Емелья́нов:
 Емельянов, Роман Александрович (род. 1975) — российский актёр, теле- и радиоведущий, продюсер, журналист, автор песен.
 Емельянов, Роман Павлович (род. 1992) — российский футболист.